Libera circolazione – nel diritto, concetto dei diritti umani che garantisce a ciascun individuo il diritto di spostarsi da un Paese e/o territorio all'altro e di fare ritorno al proprio luogo d'origine
 Libera circolazione in Europa per comunitari e loro familiari anche stranieri – nell'ordinamento dell'Unione europea
 Libera circolazione – in economia, libertà di circolazione delle merci
 Libera circolazione delle merci –  nell'ordinamento dell'Unione europea